Yekaterina Rednikova (Moscou, ) est une actrice russe.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1997 : Le Voleur et l'Enfant
 2008 : Un cadeau pour Staline

Télévision 
 2005 : Archangel : Confessions dangereuses

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 
 

Naissance en mai 1973
Actrice russe
Naissance à Moscou
Lauréat d'un prix Nika
Étudiant de l'Académie russe des arts du théâtre
Naissance en RSFS de Russie